Парад наций летних XXXI Олимпийских Игр состоится во время Церемонии открытия 5 августа 2016 года на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Представители стран-участниц будут нести флаг во главе колонны своей страны.

По традиции, парад команд открывает Греция, а завершает команда-хозяйка. Остальные команды выходят согласно их названию в бразильском варианте португальского языка.

Знаменосцы 
Ниже представлен список знаменосцев, которые несли флаг своей страны во главе команды.

Примечания

Ссылки 
Список знаменосцев на сайте МОК

См. также 

 Парад наций летних Олимпийских игр 2012

Летние Олимпийские игры 2016

Списки:Олимпийские игры